Melichar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leopold Melichar
 Tomáš Melichar